Alkmaar puede referirse a:
 Alkmaar, una localidad neerlandesa.
 Asedio de Alkmaar, un asedio de dicha ciudad en 1573.
 AZ Alkmaar, un equipo de fútbol radicado en Alkmaar.
 Alkmaar (Surinam), un ressort ubicado en el distrito de Commewijne, en Surinam.